Brian Geraghty – attore statunitense
Carmelita Geraghty – attrice statunitense